Jurbarkas (plaats), plaats in Litouwen
 Jurbarkas (gemeente), gemeente in Litouwen